Hornbuckle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Hornbuckle (* 1985), US-amerikanische Basketball-Spielerin 
 Linda Hornbuckle (1954–2014), US-amerikanische Blues- und Gospelsängerin